Zenumagiër (oorspr. Engels: Neuromancer), een cyberpunkroman uit 1984 van William Gibson.
 Neuromancer (film), een nog niet uitgebrachte sciencefictionfilm gebaseerd op bovenstaande roman.
 Neuromancer (computerspel), een computerspel van het genre avonturenspel.